La Paix de l'Église peut désigner :
La petite paix de l'Église, période de tolérance instaurée par l'empereur Gallien et allant jusqu'en 302.
La paix de l'Église, période de tolérance instaurée par l'Édit de Milan par les empereurs Constantin I et Licinius en avril 313.
La Paix de Dieu, un mouvement social et spirituel des Xe et XIe siècles, organisé par l'Église catholique et soutenu par le pouvoir civil. Son but est d'obtenir une pacification du monde chrétien occidental et de maitriser l'usage de la violence par les classes combattantes.
La Paix clémentine, une période s'étendant de 1668 à 1679 au cours de laquelle s'apaisent les relations entre le pouvoir royal et les jansénistes.